

Чест Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія
 Чест Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія

Див. також 
 Честе